Emil Hochdanz steht für:
 Emil Hochdanz (Verlag), 1860 gegründete Lithographische Anstalt und Kunstdruck-Verlag mit Sitz in Stuttgart
 Emil Hochdanz (Verleger) (1816–1885), deutscher Künstler, Lithograf und Verleger